Аугуст Фридрих Фердинанд фон Коцебу (, 3 май 1761 – 23 март 1819) е немски драматург.

Една от книгите на Коцебу е изгорена през фестивала във Вартбург през 1817 г. Той е убит през 1819 от Карл Лудвиг Занд, член на студентската организация Burschenschaft (Буршеншафт). Убийството на Коцебу дава претекст на Клеменс фон Метерних да издаде Декретите Карлсбад през 1819 г., които разпускат Буршеншафт и сериозно ограничава академичните свободи в териториалните държави в Германския съюз.

Произведения 
 Комедии
 Die Indianer in England. Lustspiel in drey Aufzügen. Leipzig 1790 (zum ersten Mal aufgeführt auf dem Liebhabertheater zu Reval im Februar 1789), Neuausgabe (mit zwölf Kupferstichen v. Daniel Chodowiecki und einem Nachwort hg. v. Alexander Košenina) Hannover 2015, ISBN 978-3-86525-457-3.
 Der weibliche Jacobiner-Clubb. Ein politisches Lustspiel in einem Aufzuge. Frankfurt und Leipzig 1791
 Armuth und Edelsinn. Lustspiel in drey Aufzügen. Leipzig 1795. [Mit einer neuen Schlußscene vermehrt. Grätz 1800]
 Der Wildfang. Lustspiel in 3 Acten. Leipzig 1798 (Franz Xaver Hubers komische Oper „Die Erste ist die Beste“ basiert auf diesem Lustspiel)
 Die Unglücklichen. Lustspiel in einem Akte. Leipzig 1798
 Der hyperboräische Esel oder Die heutige Bildung. Ein drastisches Drama und philosophisches Lustspiel für Jünglinge. In einem Aufzuge. Leipzig Mai 1799
 Ueble Laune. Lustspiel in 4 Acten. Leipzig 1799
 Das Epigramm. Lustspiel in 4 Akten. Leipzig 1801
 Das neue Jahrhundert. Eine Posse in einem Akt. Leipzig 1801. Neuausgabe (mit einem Nachwort hg. von Alexander Košenina) Hannover 2012, ISBN 978-3-86525-263-0.
 Der Besuch, oder die Sucht zu glänzen. Lustspiel in 4 Akten. Leipzig 1801
 Die beiden Klingsberg. Lustspiel in 4 Akten. Leipzig 1801
 Die deutschen Kleinstädter. Lustspiel in 4 Akten. Leipzig 1803
 Der Wirrwarr, oder der Muthwillige. Posse in vier Akten. Leipzig 1803
 Der todte Neffe. Lustspiel in einem Akt. Leipzig 1804
 Der Vater von ohngefähr. Lustspiel in einem Akt. Leipzig 1804
 Pagenstreiche. Posse in 5 Aufzügen. Leipzig 1804
 Blinde Liebe. Lustspiel in drey Akten. Leipzig 1806
 Das Geständnis, oder die Beichte. Ein Lustspiel in einem Akt. Berlin 1806
 Die Brandschatzung. Ein Lustspiel in Einem Akt. Leipzig 1806
 Die gefährliche Nachbarschaft. Ein Lustspiel in Einem Akt. Wien 1806
 Die Organe des Gehirns. Lustspiel in drey Akten. Leipzig 1806
 Der Citherschläger und das Gaugericht. Ein altdeutsches Lustspiel in zwei Acten. Leipzig 1817 (nicht zu verwechseln mit Heinrich Seidels Der Zitterschläger)
 Der Deserteur. Eine Posse in einem Akt. Wien 1808 (nicht zu verwechseln mit den gleichnamigen Schauspielen von Michel-Jean Sedaine, Maximilien Gardel oder Johann Gottlieb Stephanie)
 Die Entdeckung im Posthause oder Das Posthaus zu Treuenbrietzen. Lustspiel in einem Akt. Wien 1808
 Das Landhaus an der Heerstraße. Ein Fastnachtsspiel in einem Aufzug. Augsburg 1809
 Das Intermezzo, oder der Landjunker zum erstenmale in der Residenz. Lustspiel in 5 Akten. Leipzig 1809
 Der häusliche Zwist. Lustspiel [in einem Aufzuge]. Riga 1810
 Der verbannte Amor, oder die argwöhnischen Eheleute. Lustspiel in 4 Akten. Leipzig 1810
 Des Esels Schatten oder der Proceß in Krähwinkel. [Eine Posse in einem Akt]. Riga 1810
 Die Zerstreuten. Posse in 1 Akt. Riga 1810
 Blind geladen. Lustspiel in einem Akt. Leipzig 1811
 Das zugemauerte Fenster. Lustspiel in einem Akt. Leipzig 1811
 Die Feuerprobe. Lustspiel in Einem Akt. Leipzig 1811
 Max Helfenstein. Lustspiel in 2 Akten. Leipzig 1811
 Pachter Feldkümmel von Tippelskirchen. Fastnachtsposse in 5 Akten. Leipzig 1811
 Die alten Liebschaften. Lustspiel in Einem Akt. Leipzig
 Das getheilte Herz. Lustspiel [in einem Aufzuge]. Riga 1813
 Zwei Nichten für Eine. Lustspiel in zwei Acten. Leipzig 1814
 Der Rehbock, oder die schuldlosen Schuldbewußten. Lustspiel in 3 Acten. Leipzig 1815
 Der Shawl. Ein Lustspiel in Einem Akt. Leipzig 1815
 Die Großmama. Ein Lustspiel in einem Aufzuge. Leipzig 1815
 Der Educationsrath. Ein Lustspiel in einem Aufzuge. Leipzig 1816
 Bruder Moritz, der Sonderling, oder die Colonie für die Pelew-Inseln. Lustspiel in drey Aufzügen. Leipzig 1791
 Der gerade Weg der beste. Lustspiel in Einem Act. Leipzig 1817
 Die Bestohlenen. Ein Lustspiel in Einem Act. Leipzig 1817

 Драми
 Die Quäker. Dramatische Spiele zur geselligen Unterhaltung Leipzig 1812
 Der alte Leibkutscher Peters des Dritten. Eine wahre Anekdote. Schauspiel in 1 Akte. Leipzig 1799
 Der arme Poet. Schauspiel in einem Act. Riga 1813
 Bayard, oder der Ritter ohne Furcht und ohne Tadel. Schauspiel in 5 Akten. Leipzig 1801
 Die barmherzigen Brüder. Nach einer wahren Anekdote. Schauspiel in einem Akt. (in Knittelversen). Berlin 1803
 Die Corsen. Schauspiel in 4 Akten. Leipzig 1799
 Die deutsche Hausfrau. Ein Schauspiel in drey Akten. Leipzig 1813
 Die Erbschaft. Schauspiel in einem Akt. Wien 1808
 Falsche Scham. Schauspiel in 4 Akten. Leipzig 1798
 Graf Benjowsky oder die Verschwörung auf Kamtschatka. Ein Schauspiel in fünf Aufzügen. Leipzig 1795
 Der Graf von Burgund. Schauspiel in 5 Akten. Leipzig 1798
 Gustav Wasa. Schauspiel in 5 Akten. Leipzig 1801 (in fünffüßigen Jamben)
 Der Hahnenschlag. Schauspiel in Einem Akt. Berlin 1803
 Des Hasses und der Liebe Rache. Schauspiel aus dem spanischen Kriege in fünf Acten. Leipzig 1815
 Hugo Grotius. Schauspiel in 4 Akten. Leipzig 1803
 Die Hussiten vor Naumburg im Jahr 1432. Ein vaterländisches Schauspiel mit Chören in fünf Acten. Leipzig 1803 (in Jamben)
 Johanna von Montfaucon. Romantisches Gemälde aus dem 14. Jh. in 5 Akten. Leipzig 1800
 Das Kind der Liebe, oder: der Straßenräuber aus kindlicher Liebe. Schauspiel in 5 Akten. Leipzig 1791 (zum ersten Mal aufgeführt auf dem Liebhabertheater zu Reval 1790; Adaptionen dieses erfolgreichen Stückes sind u. a. „Lovers' vow or child of love“ (Elizabeth Inchbald), „Natural son“ (Anne Plumtre))
 Die kleine Zigeunerin. Schauspiel in 4 Akten. Leipzig 1809
 Der Leineweber. Schauspiel in einem Aufzug. Wien 1808
 Lohn der Wahrheit. Schauspiel in 5 Akten. Leipzig 1801
 Menschenhass und Reue. Ein Schauspiel in 5 Aufzügen. Berlin 1789
 Octavia. Trauerspiel in 5 Akten [(in fünffüßigen Jamben)]. Leipzig 1801
 Der Opfer-Tod. Schauspiel in 3 Akten. 1798
 Der Papagoy. Ein Schauspiel in drey Akten. Frankfurt und Leipzig 1792
 Die Rosen des Herrn von Malesherbes. Ein ländliches Gemälde in einem Aufzuge. Riga 1813
 Rudolph von Habsburg und König Ottokar von Böhmen. Historisches Schauspiel in 6 Acten. Leipzig 1816
 Das Schreibepult, oder die Gefahren der Jugend. Schauspiel in 4 Akten. Leipzig 1800
 Der Schutzgeist. Eine dramatische Legende in 6 Acten nebst einem Vorspiele. Leipzig 1815
 Die silberne Hochzeit. Schauspiel in 5 Akten. Leipzig 1799
 Die Sonnenjungfrau. Ein Schauspiel in 5 Akten. Leipzig 1791 (zum ersten Male aufgeführt auf dem Liebhabertheater zu Reval am 19. Decbr. 1789).
 Die Spanier in Peru oder Rolla’s Tod. Romantisches Trauerspiel in fünf Akten. Leipzig 1796
 Die Stricknadeln. Schauspiel in 4 Akten. Leipzig 1805
 Ubaldo. Trauerspiel in fünf Akten. Leipzig 1808
 Die Unvermählte. Drama in vier Aufzügen. Leipzig 1808
 Die Versöhnung. Schauspiel in 5 Akten. Leipzig 1798
 Die Verwandtschaften. Schauspiel in 5 Akten. Leipzig 1798
 Die Wittwe und das Reitpferd. Eine dramatische Kleinigkeit [in einem Akt]. Leipzig 1796

 Историографски трудове

 Preußens ältere Geschichte. 1 – 4. Riga: Hartmann 1808.
 Geschichte des Deutschen Reiches von dessen Ursprunge bis zu dessen Untergange. 1 – 2. Leipzig: Kummer 1814, 1815.

Външни препратки 
 Творби на Аугуст фон Коцебу в Проект Gutenberg

Германски писатели
Германски драматурзи
Германски юристи
Академици на РАН
Жертви на убийства
Родени във Ваймар
Манхаймци